Lakeview kan verwijzen naar de volgende plaatsen:

Canada
 Lakeview (Alberta)
 Lakeview (Brits-Columbia)
 Lakeview (New Brunswick)
 Lakeview (Newfoundland en Labrador)
 Lakeview (Nova Scotia)
 Lakeview (Ontario)
 Lakeview (Quebec)
 Lakeview (Saskatchewan)

Verenigde Staten
 Lakeview (Alabama)
 Lakeview (Arkansas)
 Lakeview (Californië)
 Lakeview (Georgia)
 Lakeview (Michigan)
 Lakeview (New York)
 Lakeview (Ohio)
 Lakeview (Oregon)
 Lacy-Lakeview
 Lakeview (Texas)
 Lakeview (Washington)